Droga magistralna M7 – trasa szybkiego ruchu na Białorusi
 Droga magistralna M7 – droga znaczenia federalnego znajdująca się na terenie Rosji